Matteo Dall'Osso (1978) – politico italiano
Vincenzo Dall'Osso (1929–2015) – pugile italiano